Vildhjärta är

Vildhjärta – artistnamn, film och boktitel, se Maria Westerberg (konstnär)
Vildhjarta – ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner
Vildhjärta – låt på Ljungaverk (musikalbum)